Юго Нис (, ; родился 16 февраля 1991 года в Эвьян-ле-Бене, Франция) — теннисист из Франции, с 2019 года выступающий за Монако; финалист одного турнира Большого шлема в парном разряде (Открытый чемпионат Австралии-2023); победитель четырёх турниров ATP в парном разряде.

Общая информация 
Юго начал играть в теннис в возрасте трёх лет вместе с отцом Жаном-Кристофом, который работал теннисным тренером. Мать — Квибли Паскаль. Имеет двух братьев: Кевин и Квентин, а также двух сестёр: Матильда и Жанна. Его дедушка Франсис выступал в 1950-е годы на Ролан Гаррос.

Любимая поверхность — хард и трава, любимые турниры — Уимблдон и Монте-Карло. Кумирами в мире тенниса в детстве были Андре Агасси и Роджер Федерер. Болельщик футбольного клуба Монако.

Спортивная карьера

Рейтинг на конец года

Выступления на турнирах

Финалы челленджеров и фьючерсов в одиночном разряде (12)

Победы (6) 

* количество побед в одиночном разряде + количество побед в парном разряде.

Поражения (6)

Финалы турниров Большого шлема в парном разряде (1)

Поражения (1)

Финалы турниров ATP в парном разряде (9)

Победы (4) 

* количество побед в одиночном разряде + количество побед в парном разряде.

Поражения (5)

Финалы челленджеров и фьючерсов в парном разряде (69)

Победы (38)

Поражения (31)

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Теннисисты Франции
Теннисисты Монако